Lucas Carlsson (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il fait ses débuts dans la SHL avec le Brynäs IF lors de la saison 2014-2015. Après avoir complété sa 4e saison dans la SHL en 2017-2018 et poursuivi son développement avec la formation de Brynäs, il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec les Blackhawks de Chicago, le 21 mai 2018.

Au cours de la saison 2020-2021 retardée à cause de la pandémie et après avoir disputé 12 matchs avec les Blackhawks, il est échangé aux Panthers de la Floride avec Lucas Wallmark en retour de Brett Connolly, Riley Stillman, Henrik Borgström et un choix de 7e ronde en 2021, le 8 avril 2021.

Le 2 décembre 2021, il marque son premier but en carrière dans la LNH face aux Sabres de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Brynäs IF U20 || J20 Superelit ||5 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF U20 || J20 Superelit ||42 ||6 ||12 ||18 ||60 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF || SHL ||16 ||0 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF U20 || J20 Superelit ||15 ||1 ||10 ||11 ||53 ||1 ||0 ||0 ||0 ||25
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF || SHL ||35 ||4 ||5 ||9 ||8 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2016-2017 || Brynäs IF || SHL ||41 ||3 ||8 ||11 ||16 ||20 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
| 2017-2018 || Brynäs IF || SHL ||44 ||7 ||10 ||17 ||28 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||69 ||9 ||24 ||33 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||48 ||5 ||21 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH ||12 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH ||7 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH ||11 ||2 ||7 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LNH ||8 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||40 ||3 ||6 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

| 58 || 3 || 8 || 11 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Suède U17 || align=left|Défi mondial -17 ans || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 || align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Suède U18 || align=left|Ivan Hlinka Memorial -18 ans || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align=left| place

Références 

Naissance en juillet 1997
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride